Le tournoi de tennis de Boise est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Futures, se dispute du  au .

Roberta McCallum remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosalyn Fairbank, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Carillo et Florenta Mihai.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boise
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Boise
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en janvier 1980
Tennis en février 1980